André Cochepain (1888-1956) : architecte français ;
 Sandie Cochepain (1971- ) : parapentiste française.

Homonymie de patronyme